Те-Пиннаклс () — небольшая пустыня на юго-западе Западной Австралии, центральная достопримечательность национального парка Намбунг. Название пустыни переводится как «пустыня остроконечных скал». Своё название пустыня получила за возвышающиеся на 1—5 метров отдельно стоящие камни посреди песчаной равнины. Ближайший населённый пункт — городок , от которого 20 минут езды до пустыни. Камни представляют собой скалы или пики.

Литература

Ссылки 
 

Пустыни Австралии
География Западной Австралии